

Linguistique 

 Archaïsme, fait de langue vieilli, sorti de l’usage commun ou en voie de disparition dans celui-ci, mais encore présent dans certaines variétés de langue.

Histoire 

 Période archaïque des Amériques ou ère archaïque, période de l'histoire précolombienne.
 Époque archaïque, période historique de l'histoire de la Grèce antique située entre les âges obscurs et l'époque classique.
 Période thinite de l'Égypte (ou période archaïque), période de l'histoire de l’Égypte antique.